Суворовский сельсовет и Суворовский сельский совет — название административно-территориальных единиц и муниципальных образований:

 Суворовский сельсовет — сельское поселение в Благовещенском районе Алтайского края России.
 Суворовский сельсовет — сельское поселение в Тоцком районе Оренбургской области России.
 Суворовский сельсовет — сельское поселение в Предгорном районе Ставропольского края России.
 Суворовский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области РСФСР (упразднён в 1939 году).
 Суворовский сельский совет — административно-территориальная единица в Армянском городском совете Автономной Республики Крым (согласно законодательству России — часть Городского округа Армянск Республики Крым).
 Суворовский сельский совет — административно-территориальная единица в Сакском районе Автономной Республики Крым (согласно законодательству России — Суворовское сельское поселение Сакского района Республики Крым).

См. также 
 Суворовское сельское поселение